Дурманы — многозначный термин, может означать:

 Дурманы (дурмены) () — одно узбекских племён вероятно монгольского происхождения.
 Дурманы — ныне несуществующая деревня в Кезском районе Удмуртии.
 Дурманы — до 1962 года название деревни Красная Заря в Пестовском районе Новгородской области.